Termin -{NADH}- transhidrogenaza ima više značenja.
 NAD(P)+ transhidrogenaza (B-specifična)
 NAD(P)+ transhidrogenaza (AB-specifična)